Franciaország
Montot, település Côte-d'Or megyében
Montot, település Haute-Saône megyében